Silz (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Silz (Rijnland-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Silz (Tirol), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol